Saint-Fiacre kan syfta på:
 Saint-Fiacre, Côtes-d'Armor
 Saint-Fiacre, Seine-et-Marne